Па́трик Джо́зеф Ке́лли ():
* Келли, Патрик Джозеф (1894—1991) — католический прелат, миссионер, апостольский викарий Западной Нигерии и епископ. 
 Келли, Патрик Джозеф (1957—1987) — старший офицер, повстанец Ирландской республиканской армии («Временного» крыла).